A45 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Karrenkneul
 A45 – negli scacchi, codice ECO di alcune aperture di gioco semichiuso inusuali